Тиквеш може да се отнася за:

 Тиквеш историко-географска област в Република Македония;
 Тиквеш, футболен клуб от Кавадарци, Република Македония;
 Тиквеш, винарска изба в Република Македония;
 Тиквеш, български вестник.